Velm heißen folgende geographischen Objekte: 

 Velm (Gemeinde Velm-Götzendorf), Katastralgemeinde von Velm-Götzendorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Velm (Gemeinde Himberg), Katastralgemeinde von Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich